La capacité biotique peut désigner :

Écologie 
 la biocapacité
 la capacité de charge en dynamique des populations